Spaans voetbalelftal onder 17 (mannen) 
Spaans voetbalelftal onder 17 (vrouwen)